Ге́рман Ко́ган (; 6 ноября 1914 года — 8 марта 1989 года) был американским журналистом, который провёл пятьдесят лет, описывая город Чикаго; в том числе — в газетах:
 «Чикагские ежедневные новости» () и
 «Чикаго Сан-Таймс» ().

Биография 
Коган, выпускник 1936 года Чикагского университета, автор нескольких книг, в том числе:
 1943 — «Лорды насыпи» («»; в соавторстве с Ллойдом Вендтом (); издательство Боббз-Меррилл ());
 1952 — «Дать даме то, чего она хочет: История фельдмаршала и компании» (; в соавторстве с Ллойдом Вендтом, издательство Рэнд Макнелли ());
 1953 — «Большой Билл Чикаго» (в соавторстве с Ллойдом Вендт, издательство Боббз-Меррилл ());
 1958 — «Чикаго: иллюстрированная история» (в соавторстве с Ллойдом Вендтом; Бонанза, 1958).
 1958 — «Великий ЭБ: История Британники» (издательство Университет Чикаго пресс ());
 1976 — «Вчера в Чикаго» (издательство Е.А. Симан ());

Личная жизнь 
Коган был отцом нынешнего журналиста Чикаго Трибьюн и радиоведущего на радио ВБЕЗ () Рика Когана (). 
Коган был евреем.

Память 
В Чикаго установлена премия для журналистов и репортёров имени Германа Когана (Herman Kogan Media Awards).

Интересные факты 
Герман Коган был членом студенческого общества Фи-Бета-Каппа ().

Примечания

Литература 
 Герман Коган, документы в библиотеке Ньюберри.

Ссылки 
 Ставка на миллион! История Джона У. Гейтса от Ллойда Вендта и Германа Когана. Индианаполис, Bobbs-Меррилл Ко. [1948]

Писатели США XX века